Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Andrés Gómez 7-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Assente
 Jimmy Connors (semifinali)
 Ivan Lendl (campione)
 Andrés Gómez (finale)

 Anders Järryd (primo turno)
 Henrik Sundström (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1984